Johnson Creek renvoie à différentes rivières et villes des États-Unis : 

 Johnson Creek (Georgia), un canal figurant sur la 
 , une piste d'atterrissage dans le centre de l'Idaho
 , un ruisseau dans le Minnesota
 , un ruisseau dans le Missouri
 , un ruisseau dans le Missouri
 , un ruisseau dans la Caroline du Nord et la Virginie
 Johnson Creek (Willamette River), un affluent de la rivière Willamette dans l'Oregon
 , un affluent du Lithia Springs Creek en Pennsylvanie
 , un ruisseau dans le Dakota du Sud
 , un affluent de la Trinity River dans le nord du Texas
 , un village dans le comté d'Iron dans l'Utah
 , un affluent de la Skookumchuck dans l'État de Washington 
 , un affluent de la rivière Rock River dans le sud du Wisconsin
 , un  village dans le sud du Wisconsin
 , un hameau de la ville de Hartland dans l'état de New York
 , un parc urbain à Portland dans l'Oregon

Homonymie